HIE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Mount Washington Regional, Whitefield (New Hampshire), Stati Uniti